hrabstwo Clayton (ang. Clayton County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Clayton (ang. Clayton County) w USA, w stanie Iowa